Europsko prvenstvo u košarci 2015. ili FIBA Eurobasket 2015. je 39. izdanje ovog natjecanja koje organizira FIBA Europa. Zemlje domaćini su Hrvatska, Francuska, Njemačka i Latvija.

Odabir domaćina

Domaćin Eurobasketa 2015. trebala je biti Ukrajina, ali je zbog nemira odustala od tog nauma. Dana 7. rujna 2014. odlučeno je da će se prvenstvo održati u Hrvatskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Latviji. Sudjelovale su 24 reprezentacije.

Utakmice skupine A igrale su se u Montpellieru, u areni Park&Suites koja može primiti 10 700 gledatelja. Dvoboje skupine B ugostila je berlinska arena Mercedes-Benz kapaciteta 14 500 ljudi. Reprezentacije skupine C snage su odmjeravale u zagrebačkoj areni čiji je kapacitet 16 500 gledatelja. Utakmice skupine D odigrane su u Rigi, u areni koja prima najviše 11 200 ljudi. Sve utakmice faze izbacivanja ugostio je Lille, stadion Pierre-Mauroy kapaciteta 27 500 gledatelja.

Turnir

Skupina A 

5. rujna 2015.

6. rujna 2015.

7. rujna 2015.

9. rujna 2015.

10. rujna 2015.

Skupina B 

5. rujna 2015.

6. rujna 2015.

8. rujna 2015.

9. rujna 2015.

10. rujna 2015.

Skupina C 

5. rujna 2015.

6. rujna 2015.

8. rujna 2015.

9. rujna 2015.

10. rujna 2015.

Skupina D 

5. rujna 2015.

6. rujna 2015.

7. rujna 2015.

9. rujna 2015.

10. rujna 2015.

Izbacivanje

Bilješke 

Nakon produžetka.

Izvori 

2015
Međunarodna košarkaška natjecanja u Hrvatskoj
Međunarodna košarkaška natjecanja u Francuskoj
Međunarodna košarkaška natjecanja u Njemačkoj
Međunarodna košarkaška natjecanja u Latviji